Šibenik:
 Baldekin (četvrt), gradska četvrt
 Dvorana Baldekin, sportska dvorana